Александр Фриде:
 Фриде, Александр Карлович (1829—1885) — русский юрист, сенатор, тайный советник.
 Фриде, Александр Яковлевич (1823—1894) — русский генерал от артиллерии, командир 9-го армейского корпуса, комендант Варшавской крепости.